Морской порт Поти () — морской порт грузинского города Поти (крупнейший порт восточной части Чёрного моря), располагающийся в устье реки Риони. 
Является ключевой точкой транскавказского коридора и программы ТРАСЕКА, включающей в себя румынский порт Констанца и болгарский порт Варна, сотрудничающей со странами Каспийского региона и Центральной Азии.

Код UN/LOCODE — GEPTI.

История 
Строительство порта в Поти началось в 1828 году, после присоединения города к Российской империи. Статус порта городу был присвоен в 1858 году, но порт был построен только в 1899—1907 годах, при градоначальнике Нико Николадзе. 

Порт был несколько раз перестроен с тех пор, в том числе на средства Правительства Нидерландов и Европейского Союза. 

Оборот порта составлял в 2007 году 7,7 млн тонн, суммарный объём перевозимого груза — 185 тыс. teu.

В январе 2022 г. открылся новый морской порт пропускной способностью 3 млн т, профинансированный в основном американцами

Приватизация 
В апреле 2008 года 51 % акций порта был продан грузинами компании RAKIA, принадлежавшей эмирату Рас-эль-Хайма. Компания, представленная своим грузинским филиалом RAKIA Georgia Free Industrial Zone LLC, занялась обустройством нового терминала и развитием свободной промышленной зоны. Открытие зоны 15 апреля 2008 года провёл Михаил Саакашвили. 
В 2009 году компания RAKIA UAE приобрела оставшиеся 49 % акций порта, но в связи с долговым кризисом в Дубае в 2009 году шейх Сауд ибн Сакр аль-Касими в октябре 2010 года продал основную часть активов за границу и решил сконцентрироваться на внутренних приоритетах, чему способствовала отчасти кончина его отца Сакра ибн Мухаммада аль-Касими. 
В апреле 2011 года 80 % порта были проданы компании , дочернему предприятию датской компании Moller-Maersk. 
8 сентября 2011 года ещё 15 % акций во владении RAKIA Georgia FIZ переданы грузинскому бизнесмену Геле Микадзе, который стал партнёром FIZ; Микадзе владеет этой долей благодаря компании Manline Projects LLP

См. также

Примечания

Ссылки 
 Сайт порта
 Карта порта Поти (архив)
 Black Sea Cargo, Poti Freight Forwarder

Порты Грузии
Порты Чёрного моря
География Поти
Транспорт Поти
Экономика Поти